Кубок Футбольної ліги 2001–2002 — 42-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вперше у своїй історії здобув Блекберн Роверз.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2001

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 вересня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 вересня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня 2001

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 жовтня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 жовтня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 жовтня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 2001

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 листопада 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 листопада 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2001

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 грудня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 2001

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2001

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/22 січня 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/23 січня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

2001–2002
2001 у футболі
2002 у футболі
2001 в англійському спорті
2002 в англійському спорті